Qax steht für:

 Qax (Stadt), eine Stadt in Aserbaidschan
 Qax (Rayon), ein Bezirk in Aserbaidschan